Världsmästerskapet i korfball 2011 var det nionde världsmästerskapet i korfball och spelades i Kina 27 oktober–5 november 2011.

Första gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra gruppspelet

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
ikf.org

2011
2011 i Kina
Sportåret 2011
Internationella sportevenemang i Kina
Korfball i Kina